Walvis Bay peut désigner :
 Walvis Bay, une ancienne enclave sud-africaine en Namibie et municipalité namibienne de nos jours ;
 la baie face à la ville namibienne du même nom et ouverte sur l'océan Atlantique.